Ранчо дел Хенерал има више значења:

 Ранчо дел Хенерал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо дел Хенерал, Ес-Асијенда ел Уле (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику